Allerbach steht für:

 Allerbach (Bewer), linker Zufluss der Bewer bei Deitersen, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Allerbach (Bruchbach), rechter Zufluss des Bruchbachs nahe Hustedt, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Allerbach (Gerdau) (Wichtenbecker Graben), rechter Zufluss der Gerdau bei Eimke, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Allerbach (Rappbode), linker Zufluss der Rappbode (Rappbodevorsperre) nahe Trautenstein, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Allerbach (Schleifbach), rechter Zufluss des Schleifbachs nahe Langreder (Barsinghausen), Region Hannover, Niedersachsen
 Allerbach (Violenbach), rechter Zufluss des Violenbachs nahe Gerden, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Allerbach (Warme Bode), linker Zufluss der Warmen Bode nahe Tanne, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Allerbach, Alternativname des Todbachs, linker Zufluss der Blies in St. Wendel, Kreis St. Wendel, Saarland
 Allerbach, Alternativname des Wallesbachs, linker Quellbach des Allerbachs (zum Todbach) in Namborn, Kreis St. Wendel, Saarland

Siehe auch:
 Aller
 Allersbach